

Album 
 Live in London – album degli Amon Düül II
 Live in London – album dei The Berzerker
 Live in London – album di Brett Anderson
 Live in London – album dei The Beach Boys
 Live in London – album dei Deep Purple
 Live in London – album dei Great White
 Live in London – album degli Hate Eternal
 Live in London – album dei Judas Priest
 Live in London – album di Maria Muldaur
 Live in London – album degli R5
 Live in London – album dei The Only Ones
 Live in London – album degli Steppenwolf
 Live in London – album dei Testament
 Live in London – album di The Pretenders
 Live in London – album dei The Toasters
 Live in London – album di Leonard Cohen
 Live in London – album dei The Dickies
 Live in London – album di Steve Vai
 Live in London – album di Foy Vance
 Live in London – album dei Zeal & Ardor
 Live in London – album dei Periphery
 Live in London 16-12-2015 – album di Caro Emerald del 2015

Video 
 Live in London – DVD dei The Cardigans
 Live in London – DVD dei Judas Priest
 Live in London – DVD dei Shpongle